Protylopus — вымерший род примитивных мозоленогих из вымершего семейства Oromerycidae, которое некоторые исследователи включают в семейство Верблюдовые. Существовал в период от среднего до позднего эоцена около 45-40 миллионов лет назад в Северной Америке.

Если включать Oromerycidae в семейство Верблюдовые, то Protylopus — самый древний из известных верблюдов, он также был самым маленьким, достигал длины 80 сантиметров и, вероятно, весил около 26 килограммов. Судя по зубам можно заключить, что он, вероятно, питался мягкими листьями лесных растений. Передние ноги Protylopus были короче задних и несли по 4 пальца. Задние лапы также имели по 4 пальца, но большая часть веса приходилась на третьи и четвертые, так что, возможно, он мог вставать на задние ноги, как современная антилопа-геренук, чтобы питаться. Форма пальцев предполагает, что животное обладало копытами, а не подушечками современных верблюдов.

Примечания 

Млекопитающие эоцена
Вымершие мозоленогие
Ископаемая фауна Северной Америки
†